Allcorn ist der Name von:
 Joey Allcorn, ein US-amerikanischer Countrymusiker und Songwriter
 William Allcorn, ein Schriftsteller

Siehe auch:
 Allcorn Creek
 Alcorn